Eili Harboe (née en 1994), actrice norvégienne.
 Felipe Harboe Bascuñán (né en 1972), homme politique chilien.